Fake puede referirse a:
Fake, una falsificación, principalmente de un archivo informático o de un anuncio publicitario;
Fake (manga), una historieta japonesa.
Fake (banda sueca), un grupo de música synthpop.
Fake?, un grupo de rock japonés.